|-
|(35501)||1998 FM41|| align=right|15,9|| align=right|2,563|| align=right|0,137|| align=right|0,76|| align=right|4,103||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35502)||1998 FP41|| align=right|14,2|| align=right|2,596|| align=right|0,119|| align=right|1,56|| align=right|4,182||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35503)||1998 FT42|| align=right|13,4|| align=right|3,047|| align=right|0,160|| align=right|10,58|| align=right|5,319||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35504)||1998 FF43|| align=right|13,8|| align=right|2,564|| align=right|0,182|| align=right|13,17|| align=right|4,105||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35505)||1998 FS43|| align=right|15,4|| align=right|2,594|| align=right|0,169|| align=right|4,04|| align=right|4,177||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35506)||1998 FU43|| align=right|15,3|| align=right|2,705|| align=right|0,036|| align=right|2,30|| align=right|4,447||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35507)||1998 FY43|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,187|| align=right|10,58|| align=right|4,093||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35508)||1998 FC44|| align=right|14,1|| align=right|2,738|| align=right|0,163|| align=right|7,26|| align=right|4,529||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35509)||1998 FK44|| align=right|14,7|| align=right|2,897|| align=right|0,284|| align=right|4,27|| align=right|4,930||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35510)||1998 FF47|| align=right|14,8|| align=right|2,639|| align=right|0,220|| align=right|12,81|| align=right|4,287||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35511)||1998 FY48|| align=right|14,9|| align=right|2,727|| align=right|0,114|| align=right|2,59|| align=right|4,502||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35512)||1998 FH53|| align=right|15,3|| align=right|2,714|| align=right|0,097|| align=right|4,53|| align=right|4,470||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35513)||1998 FL53|| align=right|15,0|| align=right|2,890|| align=right|0,100|| align=right|1,00|| align=right|4,913||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35514)||1998 FZ56|| align=right|13,3|| align=right|2,975|| align=right|0,052|| align=right|9,06|| align=right|5,131||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35515)||1998 FK57|| align=right|15,5|| align=right|2,607|| align=right|0,153|| align=right|3,64|| align=right|4,208||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35516)||1998 FU57|| align=right|14,5|| align=right|2,802|| align=right|0,087|| align=right|8,71|| align=right|4,690||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35517)||1998 FV58|| align=right|13,6|| align=right|3,064|| align=right|0,103|| align=right|9,79|| align=right|5,362||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35518)||1998 FU59|| align=right|15,1|| align=right|2,484|| align=right|0,131|| align=right|8,06|| align=right|3,913||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35519)||1998 FJ60|| align=right|14,3|| align=right|2,738|| align=right|0,115|| align=right|4,72|| align=right|4,529||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35520)||1998 FX60|| align=right|14,8|| align=right|2,795|| align=right|0,071|| align=right|3,71|| align=right|4,673||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35521)||1998 FX61|| align=right|15,5|| align=right|2,699|| align=right|0,144|| align=right|2,78|| align=right|4,433||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35522)||1998 FY62|| align=right|13,7|| align=right|2,560|| align=right|0,056|| align=right|13,90|| align=right|4,095||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35523)||1998 FQ63|| align=right|14,1|| align=right|2,843|| align=right|0,213|| align=right|5,22|| align=right|4,792||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35524)||1998 FK64|| align=right|14,8|| align=right|2,726|| align=right|0,188|| align=right|9,29|| align=right|4,501||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35525)||1998 FV64|| align=right|14,9|| align=right|2,905|| align=right|0,014|| align=right|1,28|| align=right|4,951||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35526)||1998 FX67|| align=right|14,7|| align=right|3,008|| align=right|0,157|| align=right|1,83|| align=right|5,215||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35527)||1998 FG68|| align=right|13,4|| align=right|3,218|| align=right|0,225|| align=right|10,61|| align=right|5,773||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35528)||1998 FC69|| align=right|15,0|| align=right|2,629|| align=right|0,138|| align=right|3,17|| align=right|4,263||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35529)||1998 FU69|| align=right|14,6|| align=right|2,783|| align=right|0,167|| align=right|8,15|| align=right|4,641||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35530)||1998 FE70|| align=right|14,8|| align=right|2,660|| align=right|0,046|| align=right|14,98|| align=right|4,337||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35531)||1998 FQ70|| align=right|14,2|| align=right|2,747|| align=right|0,092|| align=right|5,96|| align=right|4,553||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35532)||1998 FV71|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,085|| align=right|3,82|| align=right|4,429||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35533)||1998 FO72|| align=right|14,5|| align=right|2,904|| align=right|0,065|| align=right|5,72|| align=right|4,947||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35534)||1998 FW73|| align=right|13,3|| align=right|3,139|| align=right|0,208|| align=right|24,34|| align=right|5,561||MBA||20. marec 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35535)||1998 FS77|| align=right|14,3|| align=right|2,562|| align=right|0,148|| align=right|8,04|| align=right|4,099||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35536)||1998 FG78|| align=right|14,7|| align=right|2,600|| align=right|0,235|| align=right|4,83|| align=right|4,191||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35537)||1998 FC79|| align=right|14,6|| align=right|2,805|| align=right|0,042|| align=right|6,40|| align=right|4,698||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35538)||1998 FH80|| align=right|14,2|| align=right|2,755|| align=right|0,137|| align=right|11,30|| align=right|4,572||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35539)||1998 FJ91|| align=right|12,6|| align=right|2,639|| align=right|0,218|| align=right|13,70|| align=right|4,285||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35540)||1998 FE94|| align=right|13,4|| align=right|3,181|| align=right|0,120|| align=right|9,82|| align=right|5,673||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35541)||1998 FS95|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,140|| align=right|7,21|| align=right|4,137||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35542)||1998 FS99|| align=right|13,5|| align=right|2,590|| align=right|0,097|| align=right|13,82|| align=right|4,168||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35543)||1998 FU99|| align=right|14,5|| align=right|2,540|| align=right|0,166|| align=right|5,35|| align=right|4,048||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35544)||1998 FT102|| align=right|14,2|| align=right|2,616|| align=right|0,075|| align=right|14,75|| align=right|4,230||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35545)||1998 FQ103|| align=right|14,8|| align=right|2,584|| align=right|0,123|| align=right|3,95|| align=right|4,154||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35546)||1998 FA105|| align=right|14,9|| align=right|2,700|| align=right|0,071|| align=right|8,64|| align=right|4,436||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35547)||1998 FV106|| align=right|14,3|| align=right|2,690|| align=right|0,072|| align=right|8,69|| align=right|4,410||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35548)||1998 FL107|| align=right|13,8|| align=right|2,852|| align=right|0,141|| align=right|14,54|| align=right|4,815||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35549)||1998 FT108|| align=right|14,2|| align=right|2,624|| align=right|0,132|| align=right|12,58|| align=right|4,250||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35550)||1998 FD109|| align=right|13,6|| align=right|2,971|| align=right|0,077|| align=right|8,89|| align=right|5,120||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35551)||1998 FA114|| align=right|13,8|| align=right|2,570|| align=right|0,136|| align=right|5,51|| align=right|4,118||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35552)||1998 FE115|| align=right|13,3|| align=right|2,672|| align=right|0,134|| align=right|11,27|| align=right|4,366||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35553)||1998 FK116|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,118|| align=right|7,75|| align=right|4,490||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35554)||1998 FL118|| align=right|14,6|| align=right|2,758|| align=right|0,103|| align=right|6,92|| align=right|4,580||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35555)||1998 FC120|| align=right|14,5|| align=right|2,887|| align=right|0,047|| align=right|3,08|| align=right|4,904||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35556)||1998 FC122|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,205|| align=right|4,86|| align=right|4,231||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35557)||1998 FO122|| align=right|13,6|| align=right|3,179|| align=right|0,117|| align=right|5,52|| align=right|5,668||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35558)||1998 FT122|| align=right|13,2|| align=right|2,567|| align=right|0,174|| align=right|13,38|| align=right|4,113||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35559)||1998 FO127|| align=right|14,7|| align=right|2,667|| align=right|0,118|| align=right|4,53|| align=right|4,355||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35560)||1998 FU130|| align=right|15,6|| align=right|2,620|| align=right|0,099|| align=right|2,92|| align=right|4,239||MBA||22. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35561)||1998 FZ132|| align=right|14,5|| align=right|2,562|| align=right|0,103|| align=right|12,82|| align=right|4,101||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35562)||1998 GL1|| align=right|14,0|| align=right|2,557|| align=right|0,056|| align=right|16,05|| align=right|4,087||MBA||5. april 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(35563)||1998 GK3|| align=right|14,6|| align=right|2,556|| align=right|0,163|| align=right|14,46|| align=right|4,087||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35564)||1998 GY5|| align=right|14,0|| align=right|2,697|| align=right|0,092|| align=right|13,32|| align=right|4,428||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35565)||1998 GF6|| align=right|14,7|| align=right|2,622|| align=right|0,112|| align=right|15,71|| align=right|4,245||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35566)||1998 GE7|| align=right|13,3|| align=right|2,612|| align=right|0,145|| align=right|14,94|| align=right|4,220||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35567)||1998 GC9|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,057|| align=right|12,28|| align=right|4,116||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35568)||1998 GD9|| align=right|13,8|| align=right|2,532|| align=right|0,180|| align=right|14,24|| align=right|4,028||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35569)||1998 GN9|| align=right|13,7|| align=right|2,633|| align=right|0,111|| align=right|15,83|| align=right|4,271||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35570)||1998 GF10|| align=right|14,1|| align=right|2,623|| align=right|0,230|| align=right|13,97|| align=right|4,248||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35571)||1998 HV6|| align=right|14,8|| align=right|2,550|| align=right|0,155|| align=right|5,49|| align=right|4,071||MBA||21. april 1998||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(35572)||1998 HW6|| align=right|12,9|| align=right|2,817|| align=right|0,025|| align=right|14,26|| align=right|4,728||MBA||19. april 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(35573)||1998 HH9|| align=right|13,9|| align=right|2,779|| align=right|0,185|| align=right|10,20|| align=right|4,633||MBA||18. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35574)||1998 HE12|| align=right|14,4|| align=right|2,588|| align=right|0,061|| align=right|8,95|| align=right|4,164||MBA||19. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35575)||1998 HC18|| align=right|14,6|| align=right|2,760|| align=right|0,132|| align=right|3,41|| align=right|4,585||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35576)||1998 HB21|| align=right|15,2|| align=right|2,714|| align=right|0,036|| align=right|3,28|| align=right|4,470||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35577)||1998 HZ26|| align=right|14,9|| align=right|2,801|| align=right|0,089|| align=right|5,48|| align=right|4,687||MBA||21. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35578)||1998 HE34|| align=right|14,5|| align=right|2,954|| align=right|0,047|| align=right|2,66|| align=right|5,076||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35579)||1998 HA36|| align=right|13,9|| align=right|2,734|| align=right|0,089|| align=right|4,96|| align=right|4,519||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35580)||1998 HK39|| align=right|13,5|| align=right|2,735|| align=right|0,073|| align=right|5,09|| align=right|4,522||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35581)||1998 HD40|| align=right|14,9|| align=right|2,677|| align=right|0,155|| align=right|8,98|| align=right|4,380||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35582)||1998 HD45|| align=right|14,1|| align=right|2,650|| align=right|0,134|| align=right|4,22|| align=right|4,313||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35583)||1998 HX45|| align=right|13,9|| align=right|2,760|| align=right|0,109|| align=right|2,59|| align=right|4,583||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35584)||1998 HY46|| align=right|13,6|| align=right|2,728|| align=right|0,130|| align=right|13,38|| align=right|4,506||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35585)||1998 HZ51|| align=right|14,2|| align=right|2,792|| align=right|0,071|| align=right|6,01|| align=right|4,665||MBA||30. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35586)||1998 HG54|| align=right|14,1|| align=right|2,632|| align=right|0,049|| align=right|12,00|| align=right|4,270||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35587)||1998 HR63|| align=right|14,6|| align=right|2,780|| align=right|0,100|| align=right|4,37|| align=right|4,636||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35588)||1998 HU80|| align=right|14,8|| align=right|2,636|| align=right|0,134|| align=right|6,27|| align=right|4,280||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35589)||1998 HY80|| align=right|14,5|| align=right|3,244|| align=right|0,122|| align=right|2,92|| align=right|5,841||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35590)||1998 HQ86|| align=right|14,7|| align=right|2,919|| align=right|0,081|| align=right|1,14|| align=right|4,987||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35591)||1998 HB91|| align=right|15,1|| align=right|2,807|| align=right|0,109|| align=right|4,78|| align=right|4,702||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35592)||1998 HR94|| align=right|13,3|| align=right|2,677|| align=right|0,154|| align=right|12,24|| align=right|4,379||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35593)||1998 HP98|| align=right|13,9|| align=right|2,845|| align=right|0,018|| align=right|5,32|| align=right|4,798||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35594)||1998 HY114|| align=right|13,3|| align=right|3,073|| align=right|0,230|| align=right|13,20|| align=right|5,387||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35595)||1998 HO116|| align=right|14,2|| align=right|2,563|| align=right|0,082|| align=right|13,46|| align=right|4,103||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35596)||1998 HZ117|| align=right|14,0|| align=right|2,544|| align=right|0,172|| align=right|8,09|| align=right|4,057||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35597)||1998 HJ118|| align=right|14,6|| align=right|2,686|| align=right|0,092|| align=right|14,24|| align=right|4,401||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35598)||1998 HZ118|| align=right|13,5|| align=right|3,096|| align=right|0,120|| align=right|15,70|| align=right|5,447||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35599)||1998 HV120|| align=right|14,0|| align=right|2,971|| align=right|0,061|| align=right|10,58|| align=right|5,121||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35600)||1998 HY121|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,070|| align=right|13,83|| align=right|4,252||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35601)||1998 HJ122|| align=right|14,0|| align=right|2,733|| align=right|0,164|| align=right|13,83|| align=right|4,517||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35602)||1998 HC124|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,154|| align=right|9,44|| align=right|4,502||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35603)||1998 HP124|| align=right|14,7|| align=right|2,744|| align=right|0,004|| align=right|6,36|| align=right|4,544||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35604)||1998 HZ124|| align=right|15,0|| align=right|2,770|| align=right|0,163|| align=right|12,87|| align=right|4,609||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35605)||1998 HU125|| align=right|13,3|| align=right|2,975|| align=right|0,126|| align=right|11,39|| align=right|5,130||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35606)||1998 HG126|| align=right|14,8|| align=right|2,633|| align=right|0,115|| align=right|15,24|| align=right|4,271||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35607)||1998 HJ127|| align=right|15,2|| align=right|2,645|| align=right|0,073|| align=right|14,99|| align=right|4,302||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35608)||1998 HX127|| align=right|15,6|| align=right|2,745|| align=right|0,140|| align=right|4,71|| align=right|4,548||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35609)||1998 HC132|| align=right|14,7|| align=right|3,069|| align=right|0,070|| align=right|5,51|| align=right|5,375||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35610)||1998 HW133|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,208|| align=right|5,33|| align=right|4,248||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35611)||1998 HU136|| align=right|14,6|| align=right|2,902|| align=right|0,288|| align=right|5,84|| align=right|4,942||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35612)||1998 HR137|| align=right|14,8|| align=right|2,955|| align=right|0,019|| align=right|3,11|| align=right|5,079||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35613)||1998 HS147|| align=right|13,5|| align=right|2,973|| align=right|0,063|| align=right|10,68|| align=right|5,125||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35614)||1998 HB148|| align=right|14,6|| align=right|3,213|| align=right|0,169|| align=right|1,39|| align=right|5,757||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35615)||1998 HE148|| align=right|14,5|| align=right|2,607|| align=right|0,210|| align=right|2,73|| align=right|4,209||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35616)||1998 HN148|| align=right|14,2|| align=right|2,936|| align=right|0,095|| align=right|2,02|| align=right|5,029||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35617)||1998 HY148|| align=right|13,7|| align=right|2,598|| align=right|0,078|| align=right|15,03|| align=right|4,186||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35618)||1998 HC149|| align=right|12,3|| align=right|2,996|| align=right|0,241|| align=right|14,89|| align=right|5,185||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35619)||1998 HT149|| align=right|13,7|| align=right|2,773|| align=right|0,154|| align=right|9,44|| align=right|4,616||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35620)||1998 JZ|| align=right|14,8|| align=right|2,676|| align=right|0,159|| align=right|12,46|| align=right|4,376||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35621)||1998 JD4|| align=right|14,0|| align=right|2,991|| align=right|0,086|| align=right|13,41|| align=right|5,172||MBA||15. maj 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(35622)||1998 JF4|| align=right|14,7|| align=right|2,620|| align=right|0,152|| align=right|4,34|| align=right|4,241||MBA||5. maj 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(35623)||1998 KF7|| align=right|13,6|| align=right|2,610|| align=right|0,074|| align=right|11,56|| align=right|4,216||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35624)||1998 KR7|| align=right|13,9|| align=right|2,799|| align=right|0,128|| align=right|15,41|| align=right|4,683||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35625)||1998 KK8|| align=right|13,5|| align=right|3,000|| align=right|0,081|| align=right|10,30|| align=right|5,197||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35626)||1998 KD9|| align=right|14,4|| align=right|2,643|| align=right|0,150|| align=right|12,24|| align=right|4,297||MBA||27. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35627)||1998 KW9|| align=right|13,4|| align=right|3,151|| align=right|0,218|| align=right|9,23|| align=right|5,592||MBA||24. maj 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35628)||1998 KQ13|| align=right|14,9|| align=right|2,914|| align=right|0,112|| align=right|2,74|| align=right|4,974||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35629)||1998 KK21|| align=right|13,2|| align=right|2,662|| align=right|0,150|| align=right|12,05|| align=right|4,343||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35630)||1998 KQ23|| align=right|12,5|| align=right|3,973|| align=right|0,128|| align=right|9,95|| align=right|7,919||HLD||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35631)||1998 KL24|| align=right|14,1|| align=right|2,996|| align=right|0,092|| align=right|10,96|| align=right|5,184||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35632)||1998 KA26|| align=right|15,4|| align=right|2,880|| align=right|0,132|| align=right|4,48|| align=right|4,887||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35633)||1998 KM28|| align=right|14,2|| align=right|2,640|| align=right|0,050|| align=right|8,41|| align=right|4,289||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35634)||1998 KS32|| align=right|14,0|| align=right|2,995|| align=right|0,120|| align=right|8,92|| align=right|5,181||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35635)||1998 KV33|| align=right|15,0|| align=right|3,103|| align=right|0,184|| align=right|0,83|| align=right|5,465||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35636)||1998 KO34|| align=right|14,8|| align=right|2,654|| align=right|0,173|| align=right|12,02|| align=right|4,324||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35637)||1998 KV34|| align=right|14,1|| align=right|2,742|| align=right|0,086|| align=right|11,62|| align=right|4,540||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35638)||1998 KU37|| align=right|14,4|| align=right|2,651|| align=right|0,070|| align=right|9,96|| align=right|4,316||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35639)||1998 KY49|| align=right|13,9|| align=right|2,999|| align=right|0,091|| align=right|10,68|| align=right|5,192||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35640)||1998 KN51|| align=right|13,6|| align=right|2,977|| align=right|0,126|| align=right|11,56|| align=right|5,135||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35641)||1998 KT51|| align=right|14,4|| align=right|2,701|| align=right|0,089|| align=right|11,16|| align=right|4,437||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35642)||1998 KF53|| align=right|14,1|| align=right|2,660|| align=right|0,144|| align=right|11,18|| align=right|4,339||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35643)||1998 KN55|| align=right|13,1|| align=right|2,795|| align=right|0,135|| align=right|9,05|| align=right|4,671||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35644)||1998 KW59|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,174|| align=right|8,44|| align=right|4,520||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35645)||1998 KU60|| align=right|13,6|| align=right|2,630|| align=right|0,148|| align=right|12,01|| align=right|4,264||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35646)||1998 KO66|| align=right|14,6|| align=right|3,083|| align=right|0,112|| align=right|4,57|| align=right|5,413||MBA||18. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35647)||1998 KA67|| align=right|13,8|| align=right|2,647|| align=right|0,082|| align=right|16,03|| align=right|4,307||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35648)||1998 KR68|| align=right|14,4|| align=right|2,740|| align=right|0,271|| align=right|10,27|| align=right|4,535||MBA||29. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35649)||1998 ML4|| align=right|13,0|| align=right|3,237|| align=right|0,101|| align=right|24,59|| align=right|5,822||MBA||23. junij 1998||Catalina||CSS
|-
|(35650)||1998 MD11|| align=right|13,9|| align=right|3,043|| align=right|0,105|| align=right|10,88|| align=right|5,308||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35651)||1998 MS29|| align=right|13,7|| align=right|3,159|| align=right|0,125|| align=right|6,46|| align=right|5,614||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35652)||1998 MT29|| align=right|14,1|| align=right|2,775|| align=right|0,096|| align=right|10,01|| align=right|4,621||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35653)||1998 MF30|| align=right|13,4|| align=right|3,067|| align=right|0,071|| align=right|10,92|| align=right|5,369||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35654)||1998 MR33|| align=right|13,4|| align=right|3,117|| align=right|0,202|| align=right|5,90|| align=right|5,503||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35655)||1998 OJ6|| align=right|13,9|| align=right|3,249|| align=right|0,103|| align=right|5,36|| align=right|5,854||MBA||24. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(35656)||1998 OZ12|| align=right|13,0|| align=right|3,119|| align=right|0,100|| align=right|13,99|| align=right|5,506||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35657)||1998 QE5|| align=right|13,2|| align=right|3,137|| align=right|0,222|| align=right|10,60|| align=right|5,557||MBA||22. avgust 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35658)||1998 QV9|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,194|| align=right|9,15|| align=right|4,158||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35659)||1998 QU10|| align=right|13,8|| align=right|3,244|| align=right|0,056|| align=right|5,56|| align=right|5,842||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35660)||1998 QS38|| align=right|13,6|| align=right|3,181|| align=right|0,208|| align=right|13,44|| align=right|5,672||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35661)||1998 QV39|| align=right|15,0|| align=right|2,401|| align=right|0,173|| align=right|2,36|| align=right|3,719||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35662)||1998 QW40|| align=right|15,9|| align=right|2,164|| align=right|0,183|| align=right|2,72|| align=right|3,182||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35663)||1998 QT50|| align=right|13,3|| align=right|3,093|| align=right|0,316|| align=right|10,25|| align=right|5,439||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35664)||1998 QC64|| align=right|13,6|| align=right|3,114|| align=right|0,037|| align=right|21,88|| align=right|5,495||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35665)||1998 RF18|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,133|| align=right|2,50|| align=right|3,496||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35666)||1998 RZ47|| align=right|14,6|| align=right|2,777|| align=right|0,205|| align=right|7,33|| align=right|4,628||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35667)||1998 RN72|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,183|| align=right|5,36|| align=right|4,122||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35668)||1998 RB76|| align=right|14,7|| align=right|2,281|| align=right|0,098|| align=right|5,94|| align=right|3,443||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35669)||1998 SO12|| align=right|16,1|| align=right|1,945|| align=right|0,098|| align=right|19,77|| align=right|2,711||MBA||22. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(35670)||1998 SU27|| align=right|19,5|| align=right|2,126|| align=right|0,594|| align=right|7,10|| align=right|3,100||APL||24. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35671)||1998 SN165|| align=right|5,8|| align=right|37,77|| align=right|0,042|| align=right|4,62|| align=right|233||CNT||23. september 1998||Steward||A. Gleason
|-
|(35672)||1998 UZ14|| align=right|12,4|| align=right|5,217|| align=right|0,037|| align=right|4,02|| align=right|11,92||JUT||23. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35673)||1998 VQ15|| align=right|11,4|| align=right|5,128|| align=right|0,043|| align=right|9,91|| align=right|11,62||JUT||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35674)||1998 VC32|| align=right|15,2|| align=right|1,921|| align=right|0,104|| align=right|20,13|| align=right|2,662||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35675)||1998 XK17|| align=right|14,8|| align=right|2,320|| align=right|0,060|| align=right|6,45|| align=right|3,533||MBA||15. december 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(35676)||1998 XA30|| align=right|13,3|| align=right|2,619|| align=right|0,192|| align=right|14,02|| align=right|4,237||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35677)||1998 XE95|| align=right|15,1|| align=right|2,326|| align=right|0,146|| align=right|6,52|| align=right|3,547||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35678)||1998 XW96|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,219|| align=right|2,89|| align=right|3,435||MBA||11. december 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(35679)||1998 YK3|| align=right|14,4|| align=right|2,268|| align=right|0,139|| align=right|4,01|| align=right|3,416||MBA||17. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35680)||1999 AS21|| align=right|15,3|| align=right|2,199|| align=right|0,055|| align=right|6,59|| align=right|3,260||MBA||15. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(35681)||1999 BC2|| align=right|14,7|| align=right|1,958|| align=right|0,060|| align=right|17,50|| align=right|2,740||MBA||16. januar 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(35682)||1999 BP2|| align=right|14,2|| align=right|2,408|| align=right|0,134|| align=right|6,36|| align=right|3,737||MBA||18. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35683)||1999 BK5|| align=right|16,1|| align=right|2,170|| align=right|0,047|| align=right|1,55|| align=right|3,197||MBA||21. januar 1999||Kleť||Klet
|-
|(35684)||1999 BO5|| align=right|13,2|| align=right|2,413|| align=right|0,010|| align=right|7,73|| align=right|3,748||MBA||16. januar 1999||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(35685)||1999 BT11|| align=right|16,6|| align=right|2,249|| align=right|0,063|| align=right|1,21|| align=right|3,372||MBA||21. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(35686)||1999 BW18|| align=right|15,5|| align=right|2,182|| align=right|0,151|| align=right|6,80|| align=right|3,223||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35687)||1999 CP8|| align=right|15,7|| align=right|2,210|| align=right|0,053|| align=right|2,06|| align=right|3,285||MBA||6. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(35688)||1999 CD10|| align=right|12,6|| align=right|2,763|| align=right|0,064|| align=right|10,72|| align=right|4,592||MBA||15. februar 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(35689)||1999 CD12|| align=right|14,3|| align=right|2,358|| align=right|0,121|| align=right|13,53|| align=right|3,621||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35690)||1999 CT21|| align=right|14,0|| align=right|2,548|| align=right|0,131|| align=right|7,72|| align=right|4,066||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35691)||1999 CE26|| align=right|15,2|| align=right|2,882|| align=right|0,011|| align=right|2,51|| align=right|4,891||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35692)||1999 CV32|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,170|| align=right|3,20|| align=right|3,703||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35693)||1999 CQ48|| align=right|16,1|| align=right|2,154|| align=right|0,107|| align=right|4,64|| align=right|3,160||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35694)||1999 CP54|| align=right|15,0|| align=right|2,173|| align=right|0,157|| align=right|1,21|| align=right|3,203||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35695)||1999 CE57|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,154|| align=right|5,33|| align=right|3,433||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35696)||1999 CE97|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,170|| align=right|2,17|| align=right|3,754||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35697)||1999 CG104|| align=right|14,3|| align=right|2,206|| align=right|0,184|| align=right|5,84|| align=right|3,276||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35698)||1999 CJ118|| align=right|15,5|| align=right|2,160|| align=right|0,152|| align=right|3,00|| align=right|3,173||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35699)||1999 CO118|| align=right|15,4|| align=right|2,276|| align=right|0,100|| align=right|3,52|| align=right|3,434||MBA||13. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35700)||1999 DL2|| align=right|14,7|| align=right|2,369|| align=right|0,101|| align=right|8,77|| align=right|3,645||MBA||19. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35701)||1999 FF7|| align=right|15,6|| align=right|2,137|| align=right|0,091|| align=right|3,80|| align=right|3,124||MBA||16. marec 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(35702)||1999 FN9|| align=right|15,3|| align=right|2,262|| align=right|0,119|| align=right|3,97|| align=right|3,401||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|35703 Lafiascaia||1999 FP10|| align=right|14,9|| align=right|2,332|| align=right|0,091|| align=right|4,40|| align=right|3,561||MBA||20. marec 1999||Montelupo||M. Tombelli; E. Masotti
|-
|(35704)||1999 FB13|| align=right|15,3|| align=right|2,528|| align=right|0,240|| align=right|3,69|| align=right|4,018||MBA||19. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35705)||1999 FK17|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,103|| align=right|5,67|| align=right|3,500||MBA||23. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35706)||1999 FG25|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,127|| align=right|5,49|| align=right|3,451||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35707)||1999 FZ25|| align=right|15,2|| align=right|2,469|| align=right|0,132|| align=right|6,29|| align=right|3,879||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35708)||1999 FX27|| align=right|15,2|| align=right|2,443|| align=right|0,064|| align=right|2,81|| align=right|3,819||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35709)||1999 FR28|| align=right|13,7|| align=right|2,363|| align=right|0,304|| align=right|13,64|| align=right|3,631||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35710)||1999 FT29|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,202|| align=right|5,69|| align=right|3,656||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35711)||1999 FZ29|| align=right|15,5|| align=right|2,267|| align=right|0,133|| align=right|3,91|| align=right|3,413||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35712)||1999 FF30|| align=right|15,0|| align=right|2,214|| align=right|0,112|| align=right|7,53|| align=right|3,294||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35713)||1999 FS30|| align=right|15,3|| align=right|2,236|| align=right|0,050|| align=right|4,13|| align=right|3,344||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35714)||1999 FB31|| align=right|15,2|| align=right|2,215|| align=right|0,115|| align=right|4,65|| align=right|3,296||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35715)||1999 FD32|| align=right|15,0|| align=right|2,465|| align=right|0,160|| align=right|3,03|| align=right|3,870||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35716)||1999 FY32|| align=right|14,3|| align=right|2,295|| align=right|0,047|| align=right|7,49|| align=right|3,476||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35717)||1999 FK33|| align=right|15,1|| align=right|2,279|| align=right|0,130|| align=right|6,03|| align=right|3,440||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35718)||1999 FE34|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,070|| align=right|6,31|| align=right|3,501||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35719)||1999 FY34|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,057|| align=right|7,24|| align=right|3,620||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35720)||1999 FP36|| align=right|14,8|| align=right|2,276|| align=right|0,121|| align=right|5,54|| align=right|3,434||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35721)||1999 FW39|| align=right|15,0|| align=right|2,266|| align=right|0,137|| align=right|6,22|| align=right|3,411||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35722)||1999 FM41|| align=right|15,9|| align=right|2,229|| align=right|0,086|| align=right|6,49|| align=right|3,328||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35723)||1999 FT42|| align=right|14,3|| align=right|2,213|| align=right|0,166|| align=right|4,72|| align=right|3,290||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35724)||1999 FW53|| align=right|16,4|| align=right|2,243|| align=right|0,159|| align=right|2,44|| align=right|3,359||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|35725 Tramuntana||1999 FQ59|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,164|| align=right|5,80|| align=right|4,142||MBA||27. marec 1999||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(35726)||1999 GW|| align=right|15,0|| align=right|2,206|| align=right|0,096|| align=right|3,58|| align=right|3,276||MBA||5. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(35727)||1999 GM1|| align=right|14,8|| align=right|2,201|| align=right|0,057|| align=right|5,77|| align=right|3,265||MBA||7. april 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35728)||1999 GA2|| align=right|15,0|| align=right|2,244|| align=right|0,210|| align=right|6,61|| align=right|3,361||MBA||6. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35729)||1999 GZ4|| align=right|14,4|| align=right|2,332|| align=right|0,144|| align=right|5,34|| align=right|3,561||MBA||13. april 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(35730)||1999 GM7|| align=right|16,0|| align=right|2,214|| align=right|0,168|| align=right|0,92|| align=right|3,293||MBA||7. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35731)||1999 GH8|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,144|| align=right|1,45|| align=right|3,646||MBA||9. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35732)||1999 GL8|| align=right|15,7|| align=right|2,310|| align=right|0,173|| align=right|5,04|| align=right|3,510||MBA||9. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35733)||1999 GW8|| align=right|15,2|| align=right|2,261|| align=right|0,041|| align=right|4,73|| align=right|3,399||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35734)||1999 GT9|| align=right|16,3|| align=right|2,337|| align=right|0,158|| align=right|6,02|| align=right|3,573||MBA||14. april 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(35735)||1999 GP11|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,195|| align=right|3,73|| align=right|4,066||MBA||11. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35736)||1999 GQ19|| align=right|14,3|| align=right|2,271|| align=right|0,175|| align=right|6,59|| align=right|3,423||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35737)||1999 GN20|| align=right|15,6|| align=right|2,359|| align=right|0,211|| align=right|5,35|| align=right|3,623||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35738)||1999 GO20|| align=right|14,9|| align=right|2,288|| align=right|0,146|| align=right|5,01|| align=right|3,460||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35739)||1999 GR21|| align=right|15,3|| align=right|2,243|| align=right|0,113|| align=right|7,95|| align=right|3,360||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35740)||1999 GK24|| align=right|15,5|| align=right|2,284|| align=right|0,169|| align=right|3,34|| align=right|3,451||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35741)||1999 GX24|| align=right|15,3|| align=right|2,271|| align=right|0,156|| align=right|3,60|| align=right|3,422||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35742)||1999 GD29|| align=right|15,4|| align=right|2,471|| align=right|0,154|| align=right|6,82|| align=right|3,884||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35743)||1999 GP29|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,082|| align=right|3,68|| align=right|3,518||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35744)||1999 GF30|| align=right|16,3|| align=right|2,218|| align=right|0,091|| align=right|2,87|| align=right|3,302||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35745)||1999 GZ30|| align=right|15,7|| align=right|2,401|| align=right|0,108|| align=right|3,52|| align=right|3,721||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35746)||1999 GX31|| align=right|14,9|| align=right|2,317|| align=right|0,156|| align=right|5,17|| align=right|3,526||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35747)||1999 GE32|| align=right|15,1|| align=right|2,627|| align=right|0,232|| align=right|3,75|| align=right|4,257||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35748)||1999 GK32|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,066|| align=right|6,63|| align=right|3,739||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35749)||1999 GF33|| align=right|15,0|| align=right|2,210|| align=right|0,185|| align=right|7,18|| align=right|3,284||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35750)||1999 GP34|| align=right|15,4|| align=right|2,351|| align=right|0,052|| align=right|3,42|| align=right|3,604||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov